Јелисавета Цељска (1441 - 1455) је била прва супруга будућег угарског краља Матије Корвина, међутим умрла је пре Матијиног ступања на престо. Била је кћерка Улриха II Цељског и Катарине Бранковић.

По мајци је била унука српског деспота Ђурђа Бранковића, непријатеља Јаноша Хуњадија, оца свог будућег супруга. Када је 1451. склопљен мир између деспота Ђурђа и Хуњадија, Јелисавета је као десетогодишња девојчица верена за Матију Корвина. Када је Јелисавета превремено преминула од куге, у јесен 1455. године, деспота Ђурђа и Јаноша Хуњадија више нису повезивале родбинске везе, а тиме је и последња спона мира и пријатељства била избрисана.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1441.
Умрли 1455.